Bosnië-Herzegovina
 Brestovo (Doboj), een plaats in de gemeente Doboj in Bosnië-Herzegovina

Bulgarije
 Brestovo (Lovetsj), een plaats in de Bulgaarse gemeente Lovetsj
 Brestovo (Simitli), een plaats in de Bulgaarse gemeente Simitli

Servië
 Brestovo (Despotovac), een plaats in de Servische gemeente Despotovac
 Brestovo (Novi Pazar), een plaats in de Servische gemeente Novi Pazar
 Brestovo (Vladičin Han), een plaats in de Servische gemeente Vladičin Han